Een bestuursfunctie:
 regent (bestuurder)
 iemand die in naam van een ander regeert
 lid van sommige (vaak private) bestuurslichamen
 regent van België
 giudice, een bestuurder of stadhouder van een oude Sardische provincie
 regenten, Nederlandse bestuurselite uit de 17e en 18e eeuw
 regent (Nederlands-Indië), een inheems bestuurder in het voormalige Nederlands-Indië
 regent (onderwijs), in Vlaanderen een leraar met onderwijsbevoegdheid voor de eerste vier jaren van het secundair onderwijs

 Plaatsnamen:
 Regent (North Dakota), plaats in de VS-prairiestaat North Dakota
 De Regent, een woontoren in Eindhoven

 Andere eigennamen:
 Regent (blauw druivenras), blauw druivenras ontstaan in Siebeldingen-Pfalz
 Regent (diamant), een beroemde diamant
 Regent (Londen), een historisch motorfietsmerk
 Regent (Verenigd Koninkrijk), een motorfietsmerk
 Regent Records, een platenlabel

Zie ook 
 Regency
 Régence